Le terme ligne 37 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 37, 37A et 37B du tramway de Budapest
 Ligne 37 du tramway du Centre en Belgique
 Ligne 37 du tramway d'Istanbul

Voie ferrée 
 Ligne 37 des chemins de fer belges
 Ligne 37 Fontoy - Audun-le-Tiche

Voir aussi 
  

37